Tatzreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Tatzreiter (* 1938), österreichischer Philologe
 Richard Tatzreiter (* 1970), österreichischer römisch-katholischer Priester; seit 2011 Regens des Wiener Priesterseminars

Siehe auch:
 Tazreiter